Rio Campo steht für:

 Rio Campo, ein Fluss im zentralen Afrika. Siehe Ntem (Fluss)
 Rio Campo (Kamerun), eine Stadt in Kamerun
 Río Campo (Äquatorialguinea), Stadt in Äquatorialguinea